Das 20-km-Einzelrennen der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2010 fand am 18. Februar 2010 im Whistler Olympic Park statt. Olympiasieger wurde der Norweger Emil Hegle Svendsen. Sein Landsmann Ole Einar Bjørndalen und der Weißrusse Sjarhej Nowikau erreichten beide das Ziel mit einem Defizit von 9,5 Sekunden, weshalb beide Silber gewannen und keine Bronzemedaille vergeben wurde.

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse (PDF; 1,4 MB)

Einzel (Manner)